Monostor steht für:

 Monostor ist die deutsche Bezeichnung des Ortes Mănăștiur, einer Gemeinde im Südwesten Rumäniens
 Fort Monostor ist eine Besfestigungsanlage (ung. Monostori Erőd, deutsch auch Fort Sandberg) in der ungarischen Stadt Komárom
 Monostorbrücke (ung. Monostori-híd) ist eine Verbindung über die Donau zwischen Komárom und der slowakischen Stadt Komárno